Jápeto — na mitologia grega, um dos doze titãs, filhos de Gaia e de Urano
 Jápeto (satélite) — um dos três maiores satélites de Saturno
 Iapetos (Saint Seiya) — um dos titãs do desenho mangá Saint Seiya: Episode.G, de Megumu Okada

Desambiguação